peut faire référence à :
 , film parodique américain sorti en 1981 ;
 , série télévisée canadienne originellement diffusée de 1997 à 2000.